Nagyszámú településrészt és települést neveznek Berghofnak Németországban és Ausztriában, itt csak azok szerepelnek, amelyeknek a német Wikipédián önálló cikkük van adolf hitlernek

Németországi településrészek 
 Berghof, Altenthann településrésze (Landkreis Regensburg, Bayern)
 Berghof, Halblech településrésze (Landkreis Ostallgäu, Bayern)
 Berghof, Kirchhundem településrésze (Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen)
 Berghof, Marienheide településrésze (Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen)
 Berghof, Schmallenberg városrésze (Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen)
 Berghof, Wipperfürth városrésze (Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen)

Ausztriai településeék és településrészek 
 Berghof, Bécs régi településrésze
 Berghof, Neustadtl an der Donau része, (Bezirk Amstetten, Niederösterreich)

Történelmi megnevezések 
 Berghof, a lettországi Brocēni település történelmi neve

Épületek 
 Berghof, Adolf Hitler rezidenciája Obersalzbergben
 Berghof, gazdaság a bajorországi Lichtenfelsben, Trieb településrész központját képezi

Személyek 
 Herbert Berghof (1909 – 1990) rendező és színész
 Karl Berghof (1881 – 1967) szobrász és formatervező
 Margit Berghof-Becker (1959 –) német politikus (SPD), MdL
 Paul Schulze-Berghof (1873 – 1947) író